József nádor szobor, az 1869-ben a József nádor téren felavatott József nádor emlékmű Johann Halbig alkotása
 József nádor szobor, az 1911-ben a Műegyetem főépület aulájában felavatott József nádor mellszobrot Turi Jobbágy Miklós szobrászművész készítette

Jegyzetek